Max Walter Povse (né le  à Cary, Caroline du Nord, États-Unis) est un lanceur droitier de la Ligue majeure de baseball.

Carrière 
Max Povse est d'abord repêché par les Dodgers de Los Angeles au  tour de sélection en 2011. Il repousse l'offre, rejoint les Spartans de l'université de Caroline du Nord à Greensboro, et signe son premier contrat professionnel avec les Braves d'Atlanta, qui le réclament au  tour du repêchage de 2014. 

Povse joue en ligues mineures avec des clubs affiliés aux Braves de 2014 à 2016. Le , Atlanta échange Povse et le lanceur droitier Robert Whalen aux Mariners de Seattle en retour de deux joueurs des ligues mineures : le receveur Alex Jackson et le lanceur gaucher Tyler Pike.

Max Povse fait ses débuts dans le baseball majeur avec Seattle le .

Notes et références

Liens externes 
  Statistiques de Max Povse sur Baseball-Reference.
  Statistiques de Max Povse sur le site des Ligues majeures de baseball.

Naissance en août 1993
Naissance dans le comté de Chatham (Caroline du Nord)
Joueur américain de baseball
Joueur des Mariners de Seattle
Lanceur des ligues majeures de baseball
Joueur de baseball des Spartans de Caroline du Nord à Greensboro